Praia

Localidades

Praia (Cabo Verde)
Praia (concelho de Cabo Verde)

Praia (Santa Cruz da Graciosa)
Praia da Vitória
Praia da Vitória (freguesia)

Desambiguações de topônimos